Preußisches Staatsarchiv steht für:
 Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, eine Einrichtung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz in Berlin
 Preußisches Staatsarchiv Königsberg, bis 1945 in Königsberg (Preußen)